Калишский договор — договоры, подписанные в городе Калише:
 Калишский мир (1343)
 Калишский союзный договор (1813)